Der FK Žalgiris ist ein Fußballverein aus der litauischen Hauptstadt Vilnius und spielt derzeit in der A lyga, der höchsten litauischen Spielklasse.

Geschichte 
Žalgiris Vilnius wurde am 3. Januar 1947 gegründet, als Litauen zur Sowjetunion gehörte. Der Verein verbrachte insgesamt elf Spielzeiten, das erste Mal 1953, in der höchsten sowjetischen Liga und war damit der erfolgreichste Verein aus der litauischen Unionsrepublik der UdSSR.

Seit 1990 spielt Žalgiris Vilnius in der eigenen litauischen Liga. Die Vereinsfarben sind traditionell Grün-Weiß. Bisher konnte der Verein neunmal die litauische Meisterschaft erlangen und 14-mal den litauischen Pokal gewinnen. Zudem gewann der Club die beiden ersten Ausgaben der Baltic League. 1990 kassierte der Verein in diesem Wettbewerb, welcher komplett im Ligamodus ausgetragen wurde, nur eine einzige Niederlage in 32 Spielen, 1993/94 siegte Žalgiris im Finale mit 10:9 nach Elfmeterschießen gegen Skonto Riga.

Žalgiris Vilnius spielte bis vor einiger Zeit im 1950 gebauten Žalgiris-Stadion, das eine Kapazität von 15.030 Plätzen aufweist. Aktuell ist der Verein im 2011 bis 2012 umgebauten LFF-Stadion mit 5.422 Plätzen ansässig.

Der Verein wurde bereits mehrfach umbenannt. Im Jahr seiner Gründung hieß er „Dinamo“, von 1948 bis 1961 war der Beiname „Spartakas“. Seit 1962 heißt der Verein „Žalgiris“ im Gedenken an die Schlacht bei Tannenberg (1410).

Nach der Saison 2008, die Žalgiris als Fünftplatzierter abschloss, wurde dem Verein die Lizenz für die erste Liga verweigert und eine Rückstufung in die zweite Liga beschlossen, nachdem Fans den Verein unter dem Namen VMFD Žalgiris neu gegründet hatten. In der nächsten Saison gelang der direkte Wiederaufstieg. 2012 sicherte der Verein sich den litauischen Pokal im Elfmeterschießen gegen den Vorjahressieger Ekranas Panevėžys. Zudem wurde Žalgiris in der Liga Vizemeister und erreichte somit die Teilnahme an der Qualifikation für die Europa-League-Saison 2012/13. In der zweiten Qualifikationsrunde schied die Mannschaft allerdings gegen den FC Admira Wacker Mödling aus.

In der Saison 2013 gelang Žalgiris der erneute Gewinn des litauischen Pokals, zudem gewann das Team auch die litauische Meisterschaft mit zwei Punkten Vorsprung vor dem zweitplatzierten Verein Atlantas Klaipėda. Dies bedeutete den ersten Meisterschaftserfolg seit 14 Jahren sowie den ersten Double-Sieg seit 22 Jahren und läutete gleichzeitig die bisher erfolgreichste Phase der Vereinsgeschichte ein: Auch in den folgenden drei Spielzeiten konnte jeweils das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg gewonnen werden.

Nach zwei weiteren Meistertiteln in den A-Lyga-Spielzeiten 2020 und 2021 konnte sich Žalgiris in der Qualifikation zur UEFA Champions League 2022/23 zunächst gegen den kosovarischen Verein KF Ballkani sowie überraschend gegen Malmö FF durchsetzen, bevor man in der dritten Qualifikationsrunde an FK Bodø/Glimt scheiterte. Das Erreichen der dritten Runde bedeutete für Žalgiris jedoch einen sicheren Startplatz in der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League. Žalgiris ist somit der erste litauische Verein, der sich für die Gruppenphase eines europäischen Vereinswettbewerbs qualifizieren konnte.

Vereinsnamen 
 1947: FK Dinamo
 1948–1962: FK Spartakas
 1962–1993: FK Žalgiris
 1993–1995: FK Žalgiris-EBSW
 1995–2009: FK Žalgiris
 2009–2014: VMFD Žalgiris
 seit 26. November 2014: FK Žalgiris

Erfolge 
 Litauischer Meister (10): 1991, 1992, 1999, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022
 Litauischer Pokalsieger (15)
nach Unabhängigkeit Litauens (14): 1991, 1993, 1994, 1997, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (2×), 2018, 2021, 2022
 vor Unabhängigkeit Litauens (1): 1966
 Litauischer Superpokalsieger (8): 2003, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2023
 Sieger der Baltic League (2): 1990, 1993/94

Platzierungen (seit 2009)

VMFD Žalgiris

FK Žalgiris

Mannschaften

Die erste Mannschaft 
Saison 2023

Stand: 31. Januar 2023 (alyga.lt)

|-
! colspan="9" style="background:#B0D3FB; text-align:left;"|
|- style="background:#DFEDFD"

|-
! colspan="9" style="background:#B0D3FB; text-align:left;"|
|- style="background:#DFEDFD"

 
|-
! colspan="9" style="background:#B0D3FB; text-align:left;"|
|- style="background:#DFEDFD"

Die zweite Mannschaft 
Die zweite Mannschaft ist „Žalgiris B“. Das Team spielt in der 1 Lyga, der zweithöchsten Spielklasse im litauischen Fußball.

Bekannte ehemalige Spieler 
  Igoris Pankratjevas (1983–1989)
  Arminas Narbekovas (1983–1990)
  Valdas Ivanauskas (1984, 1986–1989)
  Robertas Fridrikas (1985–1989)
  Virginijus Baltušnikas 1985–1995
  Gintaras Staučė (1987)
  Donatas Vencevičius (1991–1996)
  Tomas Žvirgždauskas (1991–1995)
  Edgaras Jankauskas (1991–1996)
  Aurelijus Skarbalius (1992–1994)
  Andrius Skerla (1995–1996, 2012–2014)
  Igoris Morinas (1996–1998, 2003–2009, 2010–2011)
  Deividas Šemberas (1996–1998, 2013–2015)
  Žydrūnas Karčemarskas (1998, 2001)
  Robertas Poškus (1999)
  Ernestas Šetkus (2005–2008)
  Pavel Komolov (2010–2015)
  Jakub Wilk (2013, 2014–2015)
  Darvydas Šernas (2015, 2017)
  Marius Žaliūkas (2016)
  Andrija Kaluđerović (2016)
  Saulius Mikoliūnas (2016–)
  Mahamane Traoré (2017)
  Liviu Antal (2017–2018; 2019–2020)
  Elhadji Pape Diaw (2021)

Europapokalbilanz

Weblinks 
 Offizielle Website
 FK Žalgiris auf der Website der A lyga (alyga.lt)
 FK Žalgiris auf globalsportsarchive.com

Einzelnachweise 

Zalgiris
Zalgiris
FK_Zalgiris_Vilnius